Вольпара () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 132 человека (2008 г.), плотность населения составляет 44 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 27047. Телефонный код — 0385.

Покровителями коммуны почитаются святые Косма и Дамиан, празднование в последнее воскресение июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/